Stamenković ist der Familienname folgender Personen:

 Dragi Stamenković (1920–2004), jugoslawischer Politiker
 Miloš Stamenković (* 1990), serbischer Fußballspieler
 Miomir Stamenković (1927–2011), jugoslawischer Filmregisseur
 Saša Stamenković (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Snežana Stamenković (* 1961), serbische Sopranistin und Hochschullehrerin